Ja to mam szczęście – polski serial komediowy emitowany od 7 marca do 14 listopada 2012 na antenie TVP2. Scenariusz pierwszego sezonu oparty był na francuskim serialu Que du bonheur.

Fabuła 
Serial opowiada o perypetiach rodziny. Głównymi bohaterami serialu są położna Joanna i architekt Jerzy, ludzie, którzy po wielu życiowych przejściach zostali małżeństwem. Razem mają córkę Zosię, Joanna ma też córkę Elę z poprzedniego związku, a Jerzy – ponad 20-letniego syna.

Obsada

Postaci

Role główne 
 Kinga Preis – jako Joanna Polak, żona Jerzego, mama Eli i Zosi.
 Jacek Braciak – jako Jerzy Polak, mąż Joanny, tata Marcina i Zosi.
 Antoni Królikowski – jako Marcin Polak, syn Jerzego i Doroty.
 Natalia Idzikiewicz – jako Ela Polak, córka Joanny i Stefana.
 Weronika Kosobudzka – jako Zosia Polak, córka Joanny i Jerzego.

Role drugoplanowe 
 Tomasz Karolak – jako Tadeusz Boniewski, przyjaciel Jerzego.
 Dominika Kluźniak – jako Iwona Morawiak, przyjaciółka Joanny.
 Gabriela Muskała – jako Dorota, była żona Jerzego, matka Marcina.
 Przemysław Sadowski – jako Stefan, były mąż Joanny, tata Eli.
 Anna Seniuk – jako Adela, matka Joanny, babcia Eli, Zosi i Marcina.
 Zdzisław Wardejn – jako Bolesław, ojciec Joanny, dziadek Eli, Zosi i Marcina.
 Ewa Kasprzyk – jako Katarzyna, matka Jerzego, babcia Eli, Zosi i Marcina.
 Bartosz Porczyk – jako Karol, chłopak Katarzyny.

Role epizodyczne

Seria 1 
 Maciej Musiał – jako Igor, chłopak Eli
 Krystyna Tkacz – jako Francesca, dziewczyna Tadeusza
 Stefano Terrazzino – jako tancerz Stefano
 Witold Wieliński – jako ślusarz
 Gabriel Piotrowski – jako Damian, kolega Marcina
 Rafał Rutkowski – jako jogin Darek
 Aldona Orman – jako sąsiadka Polaków
 Elżbieta Romanowska – jako Paula, dziewczyna Tadeusza
 Beata Kolak – jako pani Jadzia
 Izabela Zwierzyńska – jako Patrycja
 Anna Samusionek – jako Paulina Zając, szkolna koleżanka Jerzego
 Wiktoria Gajek – jako nastolatka
 Kamil Nowak – jako nastolatek
 Katarzyna Galica – jako pani Lidka
 Albert Osik – jako kierowca Klementewicz
 Laura Breszka – jako kuzynka Sabina
 Agnieszka Dulęba-Kasza – jako Aldona
 Natalia Igiehon – jako Marika, koleżanka Zosi
 Wvarwzeky-Wez Kombo-Bouetoumoussa – jako tata Mariki
 Monika Bolly – jako Łucja
 Magdalena Łaska – jako Lidia
 Kamil Czarnecki – jako prasowacz
 Modest Ruciński – jako komornik
 Piotr Pamuła – jako Piotr
 Olga Borys – jako Helga Schmidt
 Jacek Lenartowicz – jako Hans Schmidt
 Melisa Opoka – jako „córka” Tadeusza
 Maciej Skuratowicz – jako striptizer Emilio

Seria 2 
 Filip Janik – jako Stanisław
 Joanna Pierzak-Orleańska – jako matka Stanisława
 Paweł Burczyk – jako pracownik elektrowni
 Jakub Jankiewicz – jako Gniewomir
 Konrad Bugaj – jako student Jaromir
 Zbigniew Buczkowski – jako magister Sowa
 Rafał Cieszyński – jako Ernesto
 Izabela Dąbrowska – jako profesor Popławska
 Piotr Duliński – jako Szymek, kolega Eli
 Wojciech Deneka – jako pan Staszek
 Aldona Jankowska – jako sąsiadka Irena Rogalska
 Anita Jancia – jako Beata „Dziuba”
 Wojciech Chorąży – jako Henryk, chłopak Iwony
 Agnieszka Suchora – jako autostopowiczka
 Violetta Arlak – jako Elwira, kuzynka Tadeusza
 Konrad Rydlewski – jako Maciek, kolega Eli
 Michał Bieliński – jako charakteryzator Feliks
 Jacek Kałucki – jako pan Mieczysław
 Mikołaj Cieślak – jako Jarosław Klata, pedagog szkolny
 Karolina Górecka – jako dziewczyna za firanką
 Michał Grzybowski – jako Grzegorz, chłopak Iwony
 Urszula Chincz – jako prowadząca Pytanie na śniadanie
 Tomasz Kammel – jako prowadzący Pytanie na śniadanie
 Maria Kaszycka – jako Jadzia
 Janina Pruszkowska – jako kandydatka na nianię
 Karina Węgiełek – jako kandydatka na nianię
 Aleksandra Zhuravel – jako Bożena Dzyndzarz, mama Jonasza
 Wiktor Parol – jako Jonasz Dzyndzarz
 Maria Braciak – jako harcerka
 Jolanta Fraszyńska – jako Wanda

Spis serii

Spis odcinków

Produkcja 
Zdjęcia do serialu rozpoczęły się 1 grudnia 2011, a zakończyły się w marcu 2012. Serial zastąpił wiosną 2012 Rodzinkę.pl. 17 września 2012 ruszyły zdjęcia do drugiej serii serialu, które zakończyły się w listopadzie 2012.

Muzykę do serialu skomponował Marcin Macuk. Piosenkę Ja to mam szczęście (muzyka i słowa: Piotr Kupicha i Marcin Kindla) wykonuje Piotr Kupicha.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Filmy w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego
Filmy kręcone w Warszawie